Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Nikanorow – radziecki działacz partyjny
 Tichon (Nikanorow) – prawosławny biskup
 Władimir Nikanorow – rosyjski piłkarz